

Стербридж — місто, штат Массачусетс
 Стербридж — переписна місцевість, штат Массачусетс